MB, Mb или mb може да означава:
 мегабайт, с означение MB
 мегабит, с означение в англоезични текстове Mb (но стандартно означение Mbit)
 мегабар, съкращение Mb, хиляда бара (но стандартно означение Mbar)
 милибар, съкращение mb, една хилядна част от единицата за налягане bar (но стандартно означение mbar)
 бакалавър по медицина (Medicinae Baccleureus на латински език)
 дънна платка (MotherBoard на английски език)
 Mercedes-Benz, марка автомобили
 MB, марка мотоциклети произвеждани в САЩ от 1916 до 1920 г.
 MB, марка мотоциклети произвеждани в Чехия от 1927 до 1928 г.